Guoli kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guoli (köping i Kina, lat 35,22, long 116,82), Shandong, 
 Guoli (köping i Kina, lat 36,90, long 118,07), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar